Sara Mustonen est un nom pouvant désigner:

 (1962-1979), skieuse alpine finlandaise
Sara Mustonen (née en 1981), coureuse cycliste suédoise

Voir aussi

Mustonen, Sara